AK-47 – radziecki karabinek automatyczny
 AK-47 – pseudonim artystyczny polskiego rapera (Adama Kubiaka)